Стойкович (, ) — сербське прізвище. Відомі носії:

 Стойкович Аркадій Афанасійович (1814—1886) — бібліотекар Публічної бібліотеки, письменник, син Афанасія Івановича Стойковича.
 Арсеній Стойкович (1804—1892) — єпископ Карловацької патріархії, єпископ Будимський. професор богослов'я, бібліофіл.
 Стойкович Афанасій Іванович (1773—1832) — фізик, ректор Харківського університету.
 Владимир Стойкович (нар. 1983) — сербський футболіст, воротар.
 Даніел Стойкович (нар. 1990) — сербський футболіст.
 Данило Стойкович (також відомий як Бата Стойкович; 1934—2002) — югославський сербський актор театру і кіно.
 Драган Стойкович (нар. 1965) — югославський (сербський) футболіст.
 Мича Стойкович (1919—1943) — югославський студент, партизан часів Народно-визвольної війни Югославії, Народний герой Югославії.
 Небойша Стойкович (нар. 1974) — сербський футболіст.
 Ненад Стойкович (нар. 1956) — югославський сербський футболіст і футбольний тренер.
 Филип Стойкович (рід. 1993) — сербський та чорногорський футболіст.